Méru, een gemeente in de Franse regio Hauts-de-France
Kailash of Meru, een berg in Tibet
Meru (India), een census town in India
Meru County, een county van Kenia
Meru (Kenia), een stad in Kenia
Meru (volk) of Ameru, een volk uit Kenia
Meru (taal), een in Kenia gesproken Bantoe-taal
Meru Central, een district in de Keniaanse provincie Mashariki
Nyambene of Meru North, een district in de Keniaanse provincie Mashariki
Nithi of Meru South, een district in de Keniaanse provincie Mashariki
Nationaal park Meru, een van de minder bekende nationale parken van Kenia
Mount Meru, een berg in Tanzania
Meru (district), een district van Tanzania
Meru (tempel), pagode met verschillende verdiepingen van een hindoeïstische tempel
Meru (berg), een heilige berg in hindoeïstische en boeddhistische kosmos
Meru (geslacht), een geslacht van kevers